Тимошовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Тимошовка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Тимошовка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Тимошовка — село в Каменском районе Черкасской области.
 Тимошовка — село в Маньковском районе Черкасской области.

См. также 
 
 Тимошевка — село, Ореховский район, Запорожская область